Julio César Romero — futebolista paraguaio nascido em 1960
Romero Mendonça Sobrinho — futebolista brasileiro nascido em 1975

Desambiguações de antropônimos